Csehország
 Kunratice, település a Děčíni járásban
 Kunratice, település a Libereci járásban
 Kunratice u Cvikova, település a Česká Lípa-i járásban
 Kunratice, Liberec településrésze a Libereci járásban
 Kunratice, Prága városrésze
 Kunratice, Šluknov településrésze a Děčíni járásban